Râul Cheița se poate referi la:

 Râul Cheița, Arieș
 Râul Cheița, Teleajen

Vezi și 
 Râul Cheia (dezambiguizare)
 Râul Cheii (dezambiguizare)
 Râul Valea Cheii (dezambiguizare)

Toponime românești